Бродацький — прізвище українського походження.

 Бродацький Ілля (невідомо) — український житель та майстер сорочинський.

Українські прізвища